Королькевич — фамилия:
 Королькевич, Анатолий Викентьевич (1901—1977) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.